Кубок Іспанії з футболу 2000–2001 — 99-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вп'яте здобув Реал Сарагоса.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 серпня/6 вересня 2000

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2000

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2000

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 січня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 січня 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/16 січня 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/17 січня 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/17 січня 2001

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 січня/7 лютого 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/6 лютого 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 січня/7 лютого 2001

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20/23 червня 2001

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/24 червня 2001

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

2000–2001
Іспанія
Іспанія
2000 в іспанському спорті
2001 в іспанському спорті